Amburger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Amburger (1906–1970), deutscher Kriminalbeamter und Mitglied der Einsatzgruppe B
 Eleni-Alexandra Amburger (1924–2017), deutsche Klassische Archäologin
 Erik Amburger (1907–2001), deutscher Osteuropahistoriker
 Johann Andreas August Amburger (1741–1809), deutscher Apotheker und Naturforscher
 Marga von Amburger (1878–1961), deutsche Malerin